

Gastronomia 
 Dosa – piatto indiano

Cucina 
 Scolo Dosa – fiume dell'Italia

Persone 
 Csaba Dosa – atleta rumeno
 Hanina Ben Dosa – saggio ebreo

Pagine correlate 
Dosi

Altri progetti